Libanotis krylovii är en flockblommig växtart som beskrevs av Vadim Nikolaevich Tikhomirov. Libanotis krylovii ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
krylovii